Ophioelegans cincta är en ormstjärneart som först beskrevs av Müller och Franz Hermann Troschel 1842.  Ophioelegans cincta ingår i släktet Ophioelegans och familjen fransormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fransormstjärnor
cincta